Mulighedernes Land kan henvise til flere artikler:
 USA omtales undertiden som "Land of Opportunities", der kan oversættes til "Mulighedernes Land".
 Mulighedernes Land (Realdania-projekt), et samarbejde mellem Realdania og Bornholms Regionskommune, Lolland Kommune og Thisted Kommune.
 Et interaktivt rollespil på Frilandsmuseet.

Referencer